Don C. Edwards, een Amerikaans politicus
 Don Edwards (ijshockeyer), een Amerikaans ijshockeyer
 Don Edwards (politicus), een Canadees politicus
 Don Edwards (zanger), een Amerikaans zanger